El Noroeste puede estar refiriéndose:

 El Noroeste, diario español editado en Gijón entre 1897 y 1937.
 El Noroeste, diario español editado en La Coruña entre 1896 y 1936.